Sant'Alessio puede referirse a:
 Sant'Alessio (ópera), ópera en tres actos con música de Stefano Landi y libreto en italiano de Giulio Rospigliosi
 Sant'Alessio in Aspromonte, municipio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria, Italia
 Sant'Alessio Siculo, localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia, Italia
 Sant'Alessio con Vialone, localidad y comuna italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, Italia